La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1976-1977 fut la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, première compétition européenne de club organisé par l'IIHF. La compétition se déroula du  au .

Le Poldi SONP Kladno remporta le titre en battant en finale le HK Spartak Moscou.

Premier tour 

Exemptés :  EC Klagenfurt AC,  SC Dynamo Berlin,  IF Frisk,  Podhale Nowy Targ

Deuxième tour 

Exemptés :  TPS Turku,  Brynäs IF,  Poldi SONP Kladno,  HK Spartak Moscou

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bilan 
Le Poldi SONP Kladno remporte sa première Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1976
Hockey sur glace en 1977
Hockey sur glace M1